Чемпіонат Угорщини з футболу 1957 — 54-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Змагання стали перехідними із системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона вперше здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1957
Угорщина
1957 в угорському спорті